Камиль Альфонс Трезель (; 5 января 1780, Париж — 11 апреля 1860, там же) — французский военный и государственный деятель, военный министр и пэр Франции периода Июльской монархии.

Биография 

Участник революционных и наполеоновских войн. В 1801 поступил чертёжником в Военное ведомство. В 1803 получил чин поручика Корпуса инженеров-топографов.

В 1804 переведён в голландскую армию, в следующем году — помощник инженера-топографа. После польской кампании поручик Трезель был прикомандирован к посольству в Армению (1805—1806) и посольству Гильемино в Персию (1807—1808). После возвращения в 1809 году на родину — секретарь Комитета по установлению границ Иллирии, в 1810 году был произведен в капитаны и направлен в наполеоновскую армию в Испании. В конце 1811 года работал в топографическом Ганзейском ведомстве в Германии.

Принимал участие в походе на Россию в 1812 году.

Участник римской кампании, адъютантом-командантом сражался в Пруссии во время войны шестой коалиции (1813), затем — начальник штаба 13-й дивизии, участник обороны Майнца.

Во время возвращения императора Наполеона I во Францию — вновь в рядах Великой армии. В битве при Линьи был тяжело ранен, потерял левый глаз. За проявленную храбрость в 1815 году получил чин бригадного генерала. Однако это назначение было отменено в следующем месяце по приказу Бурбонов.

В 1818 году в чине полковника на службе в армии Франции. В 1828 году заместителем начальника штаба участвовал в военной экспедиции в Морею и откомандирован в греческую армию в качестве советника в начале 1829 года.  .

В 1829 году произведен в фельдмаршалы.

В 1831 году отправлен в Африку. Во время сражений в Алжире; в числе прочих, принимал участие в крайне неудачном для французов походе на Константину в 1836 году. За время кампании был дважды ранен.

В 1846 году сделан пэром, в 1847 году — военным министром, руководил военным воспитанием графа Парижского и герцога Шартрского.

Автор мемуаров «Voyage en Arménie et en Perse: fait dans les années 1805 et 1806. Notice sur le Ghilan el Mazenderan» (1826).

Награды 
 Великий офицер Ордена Почётного легиона

Примечания

Литература

Ссылки 
 Camille Alphonse Trézel

Главы военного ведомства Франции
Французские бригадные генералы Наполеоновских и Революционных войн
Великие офицеры ордена Почётного легиона
Пэры Франции (Июльская монархия)
Мемуаристы Франции